

Toponyme

Rivière Pierrefonds, un affluent de la rivière au Panache coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec.
 Pierrefonds, ancienne ville québécoise de la région de  Montréal, au Québec.
 Pierrefonds-Roxboro, arrondissement de la ville de Montréal, au Québec.
 Pierrefonds—Dollard, circonscription fédérale du Québec.
 Pierrefonds-Senneville, ancien arrondissement de la ville de Montréal (2002-2005), au Québec.

Pierrefonds,  commune française de l'Oise.
 Pierrefonds, quartier de la ville de Saint-Pierre, La Réunion.

Voir aussi
 Aéroport de Pierrefonds, aéroport de La Réunion
 Château de Pierrefonds, château dans le département de l'Oise, en France.